Де́рби () — многозначный термин.

Топонимы 
 Дерби — город в Англии.
 Дерби — церемониальное графство в Англии.
 Дерби — мужской монастырь бенедиктинцев в графстве Дербишир, в пределах городской черты города Дерби.
 Кафедральный квартал (Дерби) — исторический квартал в английском городе Дерби
 Вид Дерби — картина приблизительно 1725 года авторства неизвестного художника.
 Клуб зарисовок Дерби
 Философское общество Дерби — джентльменский клуб в Дерби, основанный в 1783 году Эразмом Дарвином.
 Центральная библиотека Дерби — основанная в 1879 году совместно с Музеем и художественной галереей Дерби библиотека, расположенная
 Промышленный музей Дерби — музей промышленности и истории британского
 Музей и художественная галерея Дерби — музей, основанный в 1836 году совместно с Центральной библиотекой Дерби в специально построенном
 Выставка в Дерби 1839 года — первая выставка в Дерби, устроенная в городском Институте механики, который позже стал известен
 Дерби — город в штате Канзас (США).
 Дерби — город в штате Коннектикут (США).
 Дерби — город в австралийском штате Западная Австралия.
 Дерби-Уэст-Кимберли — графство в штате Западная Австралия.
 Дерби — хребет в Северском районе Краснодарского края (Россия).

Спорт 
 «Дерби Каунти» — профессиональный футбольный клуб Англии.
 Дерби — главный приз для рысаков и скакунов.
 Дерби — главное рысистое и скаковое Дерби страны.
 Дерби — принципиальный спортивный матч между командами одного города или городов-соседей.

Персоналии 
 святой Алькмунд из Дерби (убит ок. 800) — нортумбрийский принц, причисленный к лику святых.
 граф Дерби — старинный английский графский титул:
 Роберт де Феррьер, 1-й граф Дерби (ок. 1062 1139)
 Роберт де Феррерс, 2-й граф Дерби (ум. 1160)
 Уильям де Феррерс, 3-й граф Дерби (ум. 1190)
 Уильям де Феррерс, 4-й граф Дерби (ум. 1247)
 Уильям де Феррерс, 5-й граф Дерби (ум. 1254)
 Маргарет де Квинси, графиня Дерби (ок. 1218 1281)
 Роберт де Феррерс, 6-й граф Дерби (ок. 1239 1279)
 Стэнли, Томас, 1-й граф Дерби (1435—1504)
 Стэнли, Томас, 2-й граф Дерби (ок. 1477 1521)
 Стэнли, Эдуард, 3-й граф Дерби (1509—1572)
 Стэнли, Генри, 4-й граф Дерби (1531—1593)
 Стэнли, Уильям, 6-й граф Дерби (1561—1642)
 Джеймс Стэнли, 7-й граф Дерби (1607—1651)
 Смит-Стенли, Эдвард, 12-й граф Дерби (1752—1834)
 Смит-Стенли, Эдвард, 13-й граф Дерби (1775—1851)
 Смит-Стэнли, Эдуард, 14-й граф Дерби (1799—1869)
 Стэнли, Эдуард Генри, 15-й граф Дерби (1826—1893)
 Стэнли, Фредерик, 16-й граф Дерби (1841—1908)
 Макинка, Дерби (1965—1993) — замбийский футболист

Другое 
 Дерби (Demolition Derby) — вид автомобильных гонок на выживание, проводятся до разрушения победителем всех машин соперников.
 Дерби — один из стилей одежды.
 Дерби — разновидность мужских ботинок, названных в честь одного из графов Дерби, впервые опробовавшего их: двенадцатого, который жил в 1752-1834 годах, или же четырнадцатого
 Apache Derby — реляционная СУБД, написанная на Java.
 «Дерби» — немой короткометражный документальный фильм Бёрта Акреса.
 Derby — легковой автомобиль фирмы Volkswagen.
 Дерби — сорт английского сыра с добавлением шалфея и портвейна.
 «Дерби» — алкогольный коктейль.
 Rafael Derby — израильская управляемая ракета класса «воздух-воздух».

См. также 
 Дербишир (значения)
 Дарби

Примечания